Александр Ахиезер:
 Ахиезер, Александр Ильич (1911—2000) — украинский советский физик-теоретик, профессор.
 Ахиезер, Александр Самойлович (1929—2007) — российский социальный философ и культуролог.